Als Sachverständigenrat (teilweise abgekürzt SVR) werden verschiedene Gremien bezeichnet, die gesetzlich vorgesehen sind oder von Regierungen einberufen werden. Neuerdings wird der Begriff auch von privaten Organisationen verwendet. Sachverständigenräte erstellen Gutachten und sonstige Stellungnahmen zu gesellschaftlich relevanten Themen, in denen Empfehlungen für politische Entscheidungen gegeben werden:

Gesetzlich oder regierungsseitig einberufene Gremien
 Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung 
 Sachverständigenrat zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen
 Sachverständigenrat für Umweltfragen
 Sachverständigenrat für Verbraucherfragen

Privat gegründete Stelle
 Sachverständigenrat deutscher Stiftungen für Integration und Migration

Siehe auch 
 Liste der Beratungsgremien der Bundesregierung

Politikberatung